Seitenlinie steht für:

 Seitenlinienorgan, ein Sinnesorgan bei Fischen und Amphibien
 die seitliche Begrenzung eines Spielfeldes, siehe Spielfeld
 die kollateralen Seitenverwandten, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Gerade Linie – Seitenlinie
 eine Nebenlinie einer Familie oder eines Adelsgeschlechts, siehe Stammlinie
 eine Sackgasse in der biologischen Evolution, siehe Systematik (Biologie)